Rainrod ist der Name von Ortschaften im Vogelsbergkreis, Hessen (Deutschland):

 Rainrod (Schotten), Stadtteil der Stadt Schotten
 Rainrod (Schwalmtal), Ortsteil der Gemeinde Schwalmtal